Тенгриза́вр () — род завроподовых динозавров в составе клады Lithostrotia, чьи ископаемые остатки найдены в муртойской свите (урочище Могойто, Бурятия). Типовым и единственным видом является Tengrisaurus starkovi. Представляет собой первого названного завропода, известного на территории России.

Описание 
В 1960 году геолог Георгий Дмитриев сообщил об обнаружении позвонка завропода на западном берегу Гусиного озера, близ остановочного пункта Муртой, Селенгинский район, Республика Бурятия, Россия. В 1963 году ему удалось откопать ребро и лопатку. В 1992 году палеонтолог Алексей Старков сообщил об открытии ещё одного позвонка и остеодерм, а в 1998 году Павел Скучас обнаружил на том же месте уже третий по счёту позвонок. Годом позже он, совместно с Г. И. Сазоновым, раскопал четвертый позвонок завропода. В 2003 году два последних позвонка были описаны и идентифицированы как Titanosauridae indet. — т.е. принадлежащие неопределённому виду семейства титанозаврид, так как знаний о данной группе динозавров на тот период времени было недостаточно для определения точных взаимоотношений. В прессе находке дали неофициальное название «сибирозавр», а предполагаемые размеры животного сильно преувеличили. В период с 2003 по 2015 год новые находки из Южной Америки значительно расширили знания о титанозаврах, что наконец позволило сделать вывод по диагнозу позвонков.

Таксон описали российские учёные Александр Аверьянов и Павел Скучас в 2017 году на основе трёх хвостовых позвонков. Голотипом является ZIN PH 7/13 — передний хвостовой позвонок, лишённый большей части центрума (или же тела позвонка — основная часть позвонка цилиндрической формы). Род характеризуется сильно процельными (когда суставная поверхность тел спереди вогнутая, а сзади выпуклая) передними и средними хвостовыми позвонками, сильно развитыми отростками (предэпипофизами), высоко пневматизированным невральным каналом и твёрдой костной структурой центрума.

Родовое название Tengrisaurus образовано от слова «Тенгри» — названия верховного божества в монгольско-тюркской мифологии с добавлением  — «ящер». Видовое имя starkovi дано в честь палеонтолога Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Старкова Алексея Иннокентьевича, за его неоценимую помощь и вклад в изучение раннемеловых позвоночных Забайкалья.
 
Все три позвонка завропода были найдены в максимальной близости друг от друга в маленьком раскопе размерами в 5—6 метров, расположенном в овраге под названием «Промоина Клевинского». Два передних позвонка имеют практически идентичную морфологию невральных дуг. Окаменелости были отнесены к одному виду, поскольку нет никаких свидетельств присутствия более чем одного таксона в этой местности.

А. Аверьянов и В. Ефимов (2018) восстановили тенгризавра как титанозавра из группы Lithostrotia. Они обнаружили, что эта группа разделена на две основные линии, одна из которых содержит Saltasauridae, а другая — Lognkosauria, а тенгризавр принадлежит к первой. Приведённая кладограмма следует их анализу.

См. также 
 Список динозавров России

Примечания 

Lithostrotia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2017 году
Фоссилии из меловых отложений России